Il singolare del torneo di tennis WTA Congoleum Classic 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)

  Billie Jean King (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Congoleum Classic 1976